Barbosa kan som auktorsförkortning betyda:

 Luis Agosto Grandvaux Barbosa
 Maria A. de J. Barbosa
 Vanio Perazzo Barbosa

Robotskapade auktorsförkortningar